Una llamada perdida puede referirse a:
 Llamada perdida, relacionado al teléfono; 
 Chakushin Ari (2003), película de terror japonesa; o
 One Missed Call (2008), remake norteamericano de la anterior.